R33 bzw. R 33 steht für:
 Ring 33 (Belgien), Stadtautobahn um die belgische Stadt Poperinge
 Route 33 (Oman), Fernstraße in Oman
 Regional Route 33, Regionalstraße im Nordosten Südafrikas
 Nissan Skyline Typ R33, japanisches Auto
 R33 (Starrluftschiff), britisches Schwester-Starrluftschiff von R34
 HMS Terpsichore (R33), britischer Zerstörer der S- bis W-Klasse
 INS Vikramaditya (R33), indischer Flugzeugträger
 Diesel R33 (oder R33-Diesel), Dieselgemisch aus 67 % fossilem Diesel, 7 % Biodiesel und 26 % hydriertem Speisefett, siehe Dieselkraftstoff #Sorten
 „Harnverhaltung“ (ICD10-Code)
 „Gefahr kumulativer Wirkungen“, eine der Risikoeinstufungen gemäß R- und S-Sätze

R-33 steht für:
 Wympel R-33, russische Luft-Luft-Lenkwaffe

Abkürzung